Список эпизодов американского телесериала «Пространство» (). Показ сериала начался 14 декабря 2015 года.

С ноября 2020 года ведутся съёмки шестого сезона сериала, который должен стать последним.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2015-16)

Сезон 2 (2017)

Сезон 3 (2018)

Сезон 4 (2019)

Сезон 5 (2020)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Пространство